Gneu Domici Calví Màxim I, cònsol de Roma el 283 aC 
 Gneu Domici Calví Màxim II, cònsol de Roma dues vegades